Майданак:

 Майданак — переводится с узбекского языка как «майдан-ок» — «белая площадь»
 Майданак — высокогорное плато Гиссарского хребта (Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область). Высота 2750 м.
 Обсерватория Майданак — астрономическая обсерватория, основанная в 1970 году на западной части плато Майданак.
 Командно-измерительный комплекс «Майданак» — командно-измерительный комплекс, основанный в 1980 году на восточной вершине плато Майданак.